Наталия Княжинская (Юренева) (род. в 1970 году, Ленинград) — российская певица, композитор, практический психолог, преподаватель, писатель, автор проектов.

Биография 
Родилась в Ленинграде в 1970 году в музыкальной семье. С раннего детства проходила обучение в музыкальной школе при Ленинградской Консерватории у профессора кафедры специального фортепиано Сергея Мальцева. В 1984 году окончила детскую музыкальную школу им. А.Т. Гречанинова в Москве. В 1986 году завершила обучение на вокально-джазовом отделении школы им. Стасова. Продолжила обучение по направлению эстрадно-джазового вокала в Российской академии музыки имени Гнесиных (окончила в 1991 году). Там же работала с 2005 по 2009 год в качестве преподавателя кафедры эстрадно-джазового вокала.

С 1987 г по 1993 Наталия работала актрисой в известном московском театре «Летучая мышь».

Участвовала в телевизионных программах: конкурс эстрадной песни «Ялта-Москва-Транзит» (1992-1993), «Музыкальный экзамен» (1992-1993), «Песня 1994», «Антропология» с Дмитрием Дибровым (1997), «Просвет» с Дмитрием Дибровым.

Наталия – солистка московской фанк группы «Magic pump», представлявшей Россию на Международном Джазовом фестивале в Монтре в 1997 году.  В составе группы: Наталия Княжинская — вокал, Дмитрий Пронин — гитара, Сергей Беляев (Ровный) — бас, Роман Якшин — барабаны, Владислав Окунев — перкуссия, Дмитрий Логинов — клавишные.

В 2009 году Наталия окончила Институт Современных Психологических Технологий, стала автором научной работы «Голосовые психотехники – теория и практика».  

Наталия работала как педагог по вокалу и вокальный продюсер в таких коллективах как: «Тату», «Непоседы» (юношеский ансамбль) и  многих других. 

С 2010 года в Черногории (бывшая Югославия) Наталия создала несколько международных  проектов: «Поющие мамы», «Школа поп, рок, джаз вокала и мюзикла» при культурном центре Николы Джурковича, «Симфонический триптих на стихи Петра II Петровича Негоша». 

Наталия Княжинская организатор и куратор «Международного молодежного фестиваля камерной вокальной музыки имени Надежды Юреневой» (2009 — 2010 г.г. Москва — Санкт-Петербург), художественный руководитель вокально-психологического центра «Слово — Голос». 

Наталия Княжинская работает над созданием новых проектов в сфере популяризации культурного наследия России, укреплении межнационального сотрудничества народов Российской Федерации, и поддержки молодых талантов.

Творчество 
Голос Наталии Княжинской звучит в саундтреках к кино- и мультфильмам:  «Русская рулетка» (1990), «Князь Владимир» (2004), «Чайка» (2005), «Со дна вершины» (2017). 

Наталия сотрудничала с джазовыми, рок- и поп-музыкантами, саунд-продюсерами России, в том числе: с  Алексеем Козловым, рок-группой Nazareth, Одиссеем Богусевичем, Леонидом Агутиным (Наталия Княжинская является первой исполнительницей песни «Все в твоих руках»), Леной Катиной (группа «Тату»), Николаем Расторгуевым (совместные песни к анимационному кино «Князь Владимир»: «Может знает лес», «Перышко»), Артемием Воробьевым, Дмитрием Рыбаловым, Сергеем Старостиным, Игорем Журавлевым, Инной Желанной, Дмитрием Прониным, Николаем Балицким, Владимиром Осинским, Игорем Лалетиным.

Избранные песни 

 «Птица Душа»
 «Варвара»
 «Лада Любовь»
 «Потерянный рай»
 «Молитва Владыки Данило» (автор музыки, автор стихотворного текста – Петр II Негоша, поэма «Горский венец»)
 «О преблагий Тихий Учителю» (автор музыки, автор стихотворного текста – Петр II Негоша, поэма «Лучи микрокосма»)
 «Ночь скупля века» (автор музыки, автор стихотворного текста – Петр II Негоша, сборник «Лучи микрокосма»)
 «Я узнал, что у меня есть огромная семья» – песня на стихотворение Владимира Орлова, прозвучавшее в кинофильме «Брат-2» (2022)

Дискография 

 «Do you have a Magic pump»(1997) / RDM music (саунд-продюсер Денис Родионов, в записи принимали участие музыканты группы «Magic pump»: Дмитрий Пронин - гитара, Роман Якшин - барабаны, Сергей Беляев – бас,  Дмитрий Логинов – клавиши, Братья Бриль – духовые,  Владислав Окунев – перкуссия, Наталия Княжинская – вокал).
 «Млечная река» (2007) / ОOO «Мистерия», OOO «Первое музыкальное издательство» (в записи принимали участие: Дмитрий Рыбалов, Олег Бойко, Павел Маркелов, Игорь Джавад Заде, Вячеслав Молчанов, Сергей Старостин, Владимир Осинский, Сергей Клевенский, Дмитрий Пронин).
 «А-Я» (2010) / «А/К Продакшн» (в записи принимали участие: Дмитрий Рыбалов (бас и сопродюсирование), Вартан Бабаян (перкуссия), Юрий Кистенев (Хэн) (барабаны), Артемий Воробьев (народные духовые инструменты), Николай Орса (саунд-продюсер), Игорь Лалетин (саунд продюсер), Ежевика Спиркина (бэк-вокал в песне «Аллилуйя», Одиссей Богусевич (рояль в песне «Shiny sea», группа «Magic pump»).
 «Ласточка» (2014) / Альбом  авторских стихов и песен (в записи принимали участие: Павел Лукоянов – гусли, Юрий Сергеев – бойран, Игорь Лалетин – запись и сведение песен «Ласточка», «Свекровушка», «Верю, надеюсь люблю»).
 «Перекресток встреч» (2015)  Двойной альбом (музыка Наталии Княжинской (Юреневой), стихотворения Ларисы Васильевой).
 «Sirius human» (2022) Сингл песен: «Новый свет», «Микрокосм» (на стихи Петра II Негоша), «Отец настоятель» (записано и сведено на студиях: «Студия Владимира Осинского», «Студия Виктора Булатова»; в записи принимали участие: Дмитрий Рыбалов – бас, аранжировка; Наталия Княжинская – автор текстов и музыки, вокал, аранжировка; Николай Орса – саунд-продюсирование; Артемий Воробьев – гусли; Владимир Тирон – народные духовые инструменты; Дмитрий Сланский – барабаны)

Книги

Общественная позиция 
C 2019 года — член партии Справедливая Россия.

Ссылки и статьи 

 Страница Наталии Княжинской (Юреневой) на портале сообщества композиторов ArtComposer

 Страница Наталии Княжинской (Юреневой) на портале Last.fm

 Анонс концерта Наталии Княжинской (Юреневой) и группы Magic pump

 Интервью 2022 года изданию Baltija.eu
 Вырезки из газет и буклетов разных лет о Н. Княжинской и группе Magic pump
 Kate Daigle. Pumping Out the Funk, Trying to Keep the Magic // The Moscow Times : газета. — 1996. — 24 мая. — С. 9. — ISSN 1563-6275. (Статья о группе Magic pump и ее солистке Н. Княжинской)
 А. Банович. Триптиху нужна большая сцена (рус.) // Русский вестник – Черногория: газета. — 2019. — Май (№ 103). — С. 16-17. (Статья о триптихе песен композитора Н. Княжинской).
 М.Д.П. Таленат jе искра Божиjа, подиjелите га са свиjетом (Искра Божья в ней, исходящее от нее - сияние) (чешский) // Дан: газета. — 2022. — 14 март. — С. 6. — ISSN 1450-7943 (Статья о работе Н. Княжинской в которской школе вокала в Черногории и прошедшем концерте)
 Н. Княжинская. Голосовые психотехники / Музыкальный клондайк: газета. – 2010. – №1(86) / 2(87). – С. 11. – Свидетельство о регистрации ПИ № 77-15348.

Примечания 

Композиторы России
Академические музыканты России